Туллио Маринелли (, род. 30 апреля 1967) — итальянский шахматист, международный мастер (1990).

Серебряный призёр чемпионата Италии 1995 г.

В составе команды «Mc Microcomputers» (Рим) победитель командных чемпионатов Италии 1994 и 1995 гг., серебряный призёр командного чемпионата Италии 1993 г.

В составе сборной Италии участник следующих соревнований:
 32-я шахматная олимпиада (1996) в г. Ереване. 
 9-й командный чемпионат Европы (1989) в г. Хайфе. 
 2  (1991 и 1995). В 1995 году Т. Маринелли показал лучший результат на 4-й доске.

Участник зонального турнира 1995 г.

Победитель международного турнира в Макарске (1994 г.; впереди Г. Диздара, В. Ковачевича и др.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Туллио Маринелли на шахматных олимпиадах
 Выступления Туллио Маринелли в командных чемпионатах Европы
 Выступления Туллио Маринелли в Кубках Митропы
 Выступления Туллио Маринелли в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам